Намисто — прикраса.
 Намисто — елемент архітектури.
 Намисто — планетарна туманність у сузір'ї Стріли.
 «Намисто» — новела Г. де Мопассана.
 «Намисто» — жіночий камерний хор
 Намисто — в комбінаториці — клас еквівалентності n-символьних рядків над алфавітом розміру k, вважаючи всі повороти еквівалентними.

Див. також 
 Ожерельє (комір)

Примітки